Die 26. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen fand vom 15. bis 22. September 2010 in Scharm El-Scheich, Ägypten statt. Die Weltmeisterschaft, die erstmals auf dem afrikanischen Kontinent ausgetragen wurde, war das höchstdotierte Turnier der WSA World Tour 2010/11.

Titelverteidigerin war Nicol David, die auch in diesem Jahr den Titel gewann. Im Endspiel bezwang sie Omneya Abdel Kawy mit 11:5, 11:8 und 11:6, wodurch sie ihren insgesamt fünften Weltmeistertitel gewann. Sie egalisierte damit den Rekord von Sarah Fitz-Gerald, die zwischen 1996 und 2002 ebenfalls insgesamt fünfmal Weltmeister wurde. Bereits auf dem Weg ins Finale setzte sich Nicol David ohne Satzverlust gegen Farah Abdel Meguid, Raneem El Weleily, Low Wee Wern und Alison Waters durch. Natalie Grinham, die im Vorjahr noch das Finale erreicht hatte, schied bereits in der ersten Runde knapp mit 2:3 gegen Low Wee Wern aus. Omneya Abdel Kawy, die als erste Ägypterin das Weltmeisterschaftsfinale erreicht hatte, bezwang in den Vorrunden Tania Bailey, Jaclyn Hawkes, Kasey Brown und Camille Serme. Serme war die erste Französin, die das Halbfinale bei einer Weltmeisterschaft erreicht hatte.

Die einzige deutsche Teilnehmerin Sina Wall schied in der zweiten Runde der Qualifikation aus. Sie unterlag Annelize Naudé in vier Sätzen. Aus der Schweiz und Österreich waren keine Teilnehmerinnen am Start.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 32 Spielerinnen, davon acht Startplätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben. Aufgrund der kurzfristigen Absage von Rachael Grinham einen Tag vor Turnierbeginn rückten mehrere Spielerinnen in der Setzliste auf, der sich ergebende freie Platz im Hauptfeld wurde nicht an einen Lucky Loser vergeben. Die an Position zwei gesetzte Jenny Duncalf erhielt daher ein Freilos in die zweite Runde.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei der Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2010 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spielerinnen, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 147.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  (englisch)

Einzelnachweise 

2010
WSA World Tour 2010/11
Squashturnier in Ägypten
Sportveranstaltung in Scharm asch-Schaich